Склад збірної Мексики на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Мексика
Мексика 2014